
Termin MOP ima više značenja.

 Melanopsin, fotopigment
 Mi opioidni receptor, GPCR
 Aldehid dehidrogenaza (FAD-nezavisna), enzim